Annenkow (, ) oder Annenkowa ist der Familienname von:

 Boris Wladimirowitsch Annenkow (1889–1927), Ataman der sibirischen Kosaken, Generalmajor und Kommandant der Sieben-Flüsse-Armee

 Juri Pawlowitsch Annenkow (1889–1974), russischer Künstler
 Michail Nikolajewitsch Annenkow (1835–1899), russischer General
 Nikolai Alexandrowitsch Annenkow (1899–1999), russischer Schauspieler
 Pawel Wassiljewitsch Annenkow (1813–1887), Literaturkritiker und Historiker
 Praskowja Jegorowna Annenkowa (1800–1876), französische Modistin, Ehefrau des Dekabristen Iwan Annenkow

Siehe auch:
 Annenkow-Gletscher